Villa Bonelli (Roma)
Villa Bonelli (Barletta)